Il doppio  dell'International German Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Simon Aspelin e Paul Hanley hanno vinto in finale 6-3, 6-3 contro Marcelo Melo e Filip Polášek.

Teste di serie

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Wesley Moodie /   Dick Norman (quarti)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti)
 Lukáš Dlouhý /  David Škoch (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

International German Open 2009
ATP World Tour 2009